Ionia puede referirse a:
 Jonia, región de la Antigua Grecia.
 Ionia (Iowa), ciudad en el condado de Chickasaw, estado estadounidense de Iowa.
 Ionia (Míchigan), ciudad en el condado homónimo, estado estadounidense de Míchigan.
 Ionia (Misuri), pueblo en el condado de Benton, estado estadounidense de Misuri.
 Municipio de Ionia (condado de Jewell, Kansas).
 Municipio de Ionia (condado de Ionia, Míchigan).
 Ionia de Capricornio, personaje de Saint Seiya.